Твала () — зулусская фамилия. Известные носители:
 Твала, Лукас (род. 1981) — южноафриканский футболист.
 Твала, Сифо (род. 1980) — южноафриканский серийный убийца.